Tomasz Polanowski (opat)
 Tomasz Polanowski (1715–1782)